«Переполох» () — драматический фильм режиссёра Дрэйзен Энтони (:en:Anthony Drazan), снятый в 1998 году по мотивам пьесы.

Сюжет 
Фильм рассказывает о буднях четырёх друзей, голливудских воротил. Микки (Кевин Спейси) увел девушку Эдди (Шон Пенн), а у Фила (Чазз Пальминтери) проблемы в личной жизни. Арти (Гарри Шендлинг) приводит бездомную девушку, как подарок своим друзьям. Надо многое обсудить и принять правильные решения, при этом употребляя алкоголь и запрещенные вещества.

В ролях

Премьера 
Фильм стартовал 11 сентября 1998 года на международном кинофестивале в Венеции.

Награды 
На Венецианском международном кинофестивале Шон Пенн получил Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль .

Ссылки 
 

Фильмы 1998 года
Фильмы-драмы США